

Localidades

Saint-Didier (Côte-d'Or)
Saint-Didier (Ille-et-Vilaine)
Saint-Didier (Jura)
Saint-Didier (Nièvre)
Saint-Didier (Vaucluse)

Desambiguações de topônimos